Cicindelini — триба хижих жуків родини Турунові (Carabidae).

Роди 

 Abroscelis
 Antennaria 
 Apteroessa
 Archidela
 Baloghiella
 Bennigsenium
 Brasiella
 Caledonica
 Caledonomorpha
 Callytron
 Calomera
 Calyptoglossa
 Cenothyla
 Cephalota
 Chaetodera
 Cheilonycha
 Cheiloxya
 Cicindela
 Cratohaerea
 Cylindera
 Darlingtonica
 Diastrophella
 Dilatotarsa
 Distipsidera
 Dromica
 Dromicoida
 Dromochorus
 Ellipsoptera
 Enantiola
 Eucallia
 Eunota
 Euprosopus
 Euryarthron
 Eurymorpha
 Euzona
 Grandopronotalia
 Guineica
 Habrodera
 Habroscelimorpha
 Heptodonta   
 Hypaetha
 Iresia
 Jansenia
 Langea
 Leptognatha
 Lophyra
 Macfarlandia
 Manautea
 Megalomma
 Micromentignatha
 Microthylax
 Myriochila
 Naviauxella
 Neochila
 Neocicindela
 Neolaphyra
 Nickerlea
 Notospira
 Odontocheila
 Opilidia
 Opisthencentrus
 Orthocindela
 Oxycheila
 Oxygonia
 Oxygoniola
 Paraphysodeutera
 Pentacomia
 Peridexia
 Phyllodroma
 Physodeutera
 Platychile
 Polyrhanis
 Pometon
 Prepusa
 Probstia
 Pronyssa
 Pronyssifaormia
 Prothyma
 Prothymidia
 Pseudoxycheila
 Rhysopleura
 Rhytidophaena
 Rivacindela
 Ronhuberia
 Salpingophora
 Socotrana
 Stenocosmia
 Sumlinia
 Therates
 Thopeutica
 Vata
 Waltherhornia
 Oxycheilopsis
</div>

Примітки

Посилання 
 Latreille, P.A. 1802: Histoire naturelle, générale et particulière des Crustacés et des Insectes. Tome 3. F. Dufart, Paris. Internet Archive BHL 
 Schüle, P., 2002: Prothymidia sibyllae spec. nov. from Zambia (Coleoptera, Cicindelidae). Entomologische Zeitschrift, 112 (19): 306-309.
 Carabidae of the World
 Ground beetles of the tribe Cicindelini (Carabidae): atlas of beetles of Russia 

Жуки-стрибуни
Триби комах